Цзяоцзы ( ), Гёдза ( гё:дза ) или Кёдза () — блюдо китайской (изначально), а также японской и корейской кухни,  одна из разновидностей пельменных изделий этого региона. Гёдза лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего — свиного фарша) и овощей (чаще всего — капусты), реже только из мяса.

Название 

Иероглиф , который используется при записи этого слова, был сравнительно поздно изобретен для выделения одного из значений морфемы  цзяо «рог, угол» в составе слова  цзяоцзы «пельмени», «пельмени-углы», «пельмени треугольной формы».

Другое толкование слова: цзяоцзы означает смену чего-то, чередование, смену одного другим. Поэтому на рубеже («цзяо») старого и нового года 30 числа последнего месяца по лунному календарю, на рубеже («цзяо») между осенью и зимой в «лидун», наступает время есть «цзяоцзы».

Сервировка 
Цзяоцзы могут иметь различную форму, подаются с соусом из уксуса, соевого соуса и измельчённого чеснока.

Примечания

Ссылки 

 Рецепт цзяоцзы
 Рецепт приготовления гиозо с фотографиями и видео — пошагово 

Китайская кухня
Японская кухня
Корейская кухня
Дамплинги
Уличная еда